La Pro A 1995-1996 è stata la 74ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Antoine Rigaudeau, 
MVP straniero:  Delaney Rudd, 
Allenatore dell'anno:  Gregor Beugnot, 
Giocatore rivelazione:  Fabien Dubos, 
Miglior difensore:  Arsène Ade-Mensah,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1995
Pallacanestro nel 1996
1995-1996